Штрум Лев Якович (* 11.11.1890(24), село Мельники, Чигиринський повіт, Київська губернія, Російська імперія — † 22.10.1936 Биківня, УРСР) — український фізик, філософ природознавства.
 Штрум Ілля Якович — ректор (вересень 1923–1925) Харківського національного медичного університету.
Прізвища